Okręty US Navy o nazwie USS "Roamer":
 Pierwszy "Roamer" (1917) był okrętem patrolowym zbudowanym w 1902 w stoczni Herreshoff Manufacturing Co., Bristol (Rhode Island)
 Drugi "Roamer" (AF-19) był okrętem zaopatrzeniowym typu Bridge, który został nabyty przez Marynarkę w czasie II wojny światowej. Był w służbie w latach 1942-1946.
Roamer